Raoul Roy (1936-1985) était un chanteur et un folkloriste québécois.
 Raoul Roy (1914-1996), était un nationaliste québécois qui est considéré comme le père spirituel du FLQ.